Perlenkette steht für:

 ein Perlencollier, siehe Kette (Schmuck)
 Perlenkette (Logistik), ein Konzept in der Produktionslogistik
 eine Bezeichnung für die Thüringer Städtekette

Siehe auch